Stichopogoninae  — подсемейство ктырей подотряда короткоусые. Более 400 видов. Мелкие хищные мухи размером от 3 до 14 мм. Тело слегка дорсовентрально уплощенное. Самки откладывают яйца в почву. Щупики 2-члениковые, усики 3-члениковые.

Систематика 
Более 400 видов. В мировой фауне 11 родов (с синонимами 22 родовых таксона), распространены всесветно.

 
 
 
 
 =
 =
  ()
 =
 
 
 
 
  (включая подрод )
 =
 =
 =
 =
 =
 =

Примечания

Литература 

 Лер П. А. (1996). Ктыри подсемейства Asilinae (Diptera, Asilidae) Палеарктики. Эколого-морфологический анализ, систематика и эволюция. — Владивосток, Дальнаука, 1996. — 184 с.
 Лер П. А. (1984). Ктыри трибы Stichopogonini (Diptera, Asilidae) фауны СССР. Сообщение I // Зоологический журнал. 1984. Т. 63, вып. 5. 1984. С 696-706.
 Лер П. А. (1984). Ктыри трибы Stichopogonini (Diptera, Asilidae) фауны СССР. Сообщение 2 // Зоол. журн. 1984. Т. 63, вып. 6. С. 859-864.

Ссылки 
 Zur Kenntnis der Raubfliegen Deutschlands  Сайт о ктырях
 Robber flies of Germany
 AsilidaeData  Сайт о ктырях
 Ктыри Америки — фото, описание 
  Asilidae — ктыри
 Stichopogoninae sensu Dikow 2009

Ктыри
Подсемейства насекомых